Marans bezeichnet:

Marans (Charente-Maritime), eine Gemeinde im französischen Département Charente-Maritime
Marans (Maine-et-Loire), eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Maine-et-Loire
Marans (Huhn), eine Hühnerrasse